Rio Ter — na Catalunha, Espanha
Lago Ter — na Suíça
Taxa externa de retorno — medida financeira da atratividade de um investimento
Transporte  expresso  regional — marca comercial e categoria de comboios franceses

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos